Château de Morains, un château situé à Saumur, en France ;
 Morains, ancienne commune française ;
 Pierre-Morains, commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.